Ребята с нашего двора:

 Ребята с нашего двора — советский художественный фильм 1959 года.
 Ребята с нашего двора — советский телефильм 1973 года.